Stenbron kan avse:

 Stenbron – en stenbro i Karlstad, se Östra bron 
 Stenbron, Riga – en vägbro över Daugava i Riga i Lettland 
 Stenbron, Skopje – en stenbro över floden Vardar i centrala Skopje i Nordmakedonien 
 Stenbron, Tartu – en bro över floden Emajõgi i Tartu i Estland 
 Stenbron, Uppsala kommun – en tätort i Uppsala kommun 
 Stenbron över Aggaån – på gränsen mellan Tingsryds kommun och Växjö kommun 
 Palmstedts stenbro – en stenbro i Stockholm 
 Toby stenbro – en bro i Korsholm, Österbotten

Se även
Karlsbron – en bro i Prag i Tjeckien
Stenbro – en bro av sten, där inte endast bropelarna, utan också överbyggnaden är gjord i sten